Достиев — фамилия; имеет женскую форму Достиева.
 Достиев, Абдулмаджид Салимович (род. 10 мая 1946) — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации.
 Достиев, Тарих Мейрут оглы — азербайджанский археолог.
 Достиев, Шерали (род. 12 января 1985, Душанбе) — таджикский боксёр, представитель первой наилегчайшей весовой категории.